Lavielle ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lavielle (1880–19??), französischer Kunstturner
 Joseph Lavielle (1873–1936), französischer Kunstturner